«Куколка» — название нескольких художественных фильмов:
 «Куколка» () — фильм 1956 года (США);
 «Куколка» — фильм 1988 года (СССР);
 «Куколка» () — фильм 2014 года (США).

См. также 
 «Браво, куколка!» () — фильм 1974 года (Италия).
 В фильме «Запрещённый приём» Куколка — прозвище главной героини.
 Кукла (фильм)